Критиканство — русскоязычный сайт-агрегатор, собирающий отзывы о играх, фильмах и мобильных играх. На основании собранных отзывов сайт высчитывает средний рейтинг продукта.

История 

Домен сайта был зарегестрирован 31 января 2011 года. 15 марта 2013 года сайт был официально запущен.

«Мудрость» 
С момента запуска у каждого критика имеется ранг «Мудрости» который даёт пользователю представление о «ценности» критика и его рецензии. Как объяснил один из редакторов сайта:

Средние баллы 
Рейтинг на Критиканстве является взвешенной средней оценкой критиков, рассчитаной по формуле Бейеса: 

Формируется «средний вес» каждой рецензии исходя из «мудрости» самого критика и его рецензии.

Примечания